Saint-Eusèbe (Alta Saboia), comuna francesa.
Saint-Eusèbe (Saône-et-Loire), comuna francesa
Saint-Eusèbe-en-Champsaur, comuna francesa
Mours-Saint-Eusèbe, comuna francesa
Puy-Saint-Eusèbe, comuna francesa

Desambiguações de topônimos